Wettiner Platz steht für:
 Wettiner Platz (Dresden), ein Platz in Dresden, Sachsen
 Wettiner Platz, ein Platz in Löbau, Sachsen